Corps (korporacja akademicka)
 Corps (Isère) – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Rodan-Alpy